

Presentación previa 
Guido Pella fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Peđa Krstin derrotó en la final a Marcelo Arévalo.

Cabezas de serie 

  Michael Berrer (Primera ronda)
  Albert Montañés (Semifinales)
  André Ghem (Cuartos de final)
  Adrián Menéndez-Maceiras (Primera ronda)

<ol start=5>
  Matteo Donati ''(Segunda ronda)
  Mathias Bourgue ''(Segunda ronda)
  Hans Podlipnik ''(Cuartos de final)
  James McGee ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de San Luis Potosí 2016